Вейк-ан-Зеє 1973 — 35-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1973 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1973 у шахах